Биджабиджан () — город в Экваториальной Гвинее, расположен в провинции Ке-Нтем.

Географическое положение 
Биджабиджан расположен на границе с Габоном.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Экваториальной Гвинеи